Loventué kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Loventué (ort i Argentina), La Pampa, 
 Departamento de Loventué, kommun, La Pampa, 

Robotskapade Argentinaförgreningar